

Persone 
 Clifton Paden – nome di battesimo di John Emerson, sceneggiatore e regista statunitense

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Paden – villaggio della Contea di Tishomingo, nel Mississippi
 Paden – città della Contea di Okfuskee, nell'Oklahoma
 Paden City – città della Contea di Wetzel, nella Virginia Occidentale
 Paden Island – isola fluviale della Contea di Wetzel, nella Virginia Occidentale